Screamin' Pijas es una banda española de Garage punk, nacida en Oviedo en 1989, al reunirse los guitarristas Rubén Espina y Alberto Peón con el cantante y letrista gijonés Luís A. Mayo y el batería Victor A. Hevia en el efervescente panorama musical que surgía en el Campus de Humanidades de la Universidad de Oviedo a finales de los 80's, germen de lo que después llegó a denominarse Xixón Sound en los 90's. En 1990 A.F.Bárcena su diseñador gráfico, se une al grupo como teclista. Otras Bandas coetáneas, que aunque heterogéneas en sonido, compartieron cartel y escena fueron Los Sangrientos, Doctor Explosion, Penelope Trip, Los Aborígenes/Cactus Jack, La Posada de Morgan/Australian Blonde, Eliminator Jr/Manta Ray, y Ésta Noche Tampoco. 
Screamin' Pijas cuentan con dos grabaciones en vinilo autofinanciadas y producidas por Paco Loco Martínez, bajo el sello Opus Daemonis/Thunderpussy. El quinteto disuelve a principios de 1994, tras la grabación de un E.P por Juan "Ilegal" Martínez, no editado.

Discografía

EP 
 "Freakshow EP" (1992)

Álbumes 
 "Screamin'Pijas" (1994)

Reediciones/compilaciones 
 "Moderno pero Español vol.9" (2007) Bonvivant Records
 "Fuzzface Vol. 3 - Garage Nacional 1980-2003" (2009)

Enlaces externos 
 Reseña E.P. en ipunkrock.com
 Reseña L.P. en ipunkrock.com
 Screamin' Pijas en MySpace

Grupos de rock de Asturias
Grupos de garage rock de España
Grupos de música de los años 1990